Turtle Island (englisch für Schildkröteninsel) ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Turtle Island (Antarktika)

in Australien:
 Turtle Island (Northern Territory)
 Turtle Island (Torres Strait)
 Turtle Island (Kokosinseln)

in Bermuda:
 Turtle Island (Bermuda)

zu den Fidschi-Inseln:
 Turtle Island, anderer Name von Nanuya Levu, einer der Yasawa-Inseln

in Malaysia:
 Turtle Island, anderer Name von Pulau Selingaan, eine der Turtle Islands (Sulusee)

auf den Philippinen:
 Turtle Island, anderer Name von Taganak Island, eine der Turtle Islands (Sulusee)

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Turtle Island (Alaska, Yukon River)
 Turtle Island (Maurelle Islands), Alaska
 Turtle Island (Eriesee), Michigan und Ohio
 Turtle Island (Florida)
 Turtle Island (Iowa)
 Turtle Island (Illinois)
 Turtle Island (Maine, Hancock County), Insel im Atlantik
 Turtle Island (Maine, Androscoggin County), Insel im  Androscoggin River
 Turtle Island (Maine, Kennebec County), Insel im Echo Lake
 Turtle Island (Maine, Oxford County), Insel im Thompson Lake
 Turtle Island (Massachusetts)
 Turtle Island (Minnesota)
 Turtle Island (New Hampshire)
 Turtle Island (New Jersey)
 Turtle Island (New York, Warren County), Insel im Lake George
 Turtle Island (New York, Essex County), Insel im Eagle Lake
 Turtle Island (South Carolina)

Turtle Island steht für:
 Turtle Island, Buch von Gary Snyder
 Turtle Island (Band), japanische Musikgruppe
 den Kontinent Nordamerika, in der Ausdrucksweise vieler Ureinwohner

Siehe auch:
 Turtle Head Island
 Turtle Islands
 Turtle Island Quartet